Die Scottish Football League Division Two wurde 1895/96 zum dritten Mal ausgetragen. Nach Einführung der Division One war es die dritte Austragung, als zweithöchste Fußball-Spielklasse der Herren in der Scottish Football League unter dem Namen Division Two.

In der Saison 1895/96 traten 10 Klubs in insgesamt 18 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit waren die Vereine (mit derselben Punktausbeute) gleich platziert. Die Meisterschaft gewann der FC Abercorn, der sich zugleich den Aufstieg in die folgende Division One-Saison 1896/97 sicherte.

Statistiken

Abschlusstabelle

Weblinks 
 Scottish Division Two 1895/96 bei statto.com

Fußballsaison 1895/96
1895 96